Le prix Joseph Zubin () fait référence à trois prix différents dans le champ de la psychologie, nommés ainsi en hommage au psychologue Joseph Zubin.

Le  est situé à la  au sein du New York State Psychiatric Institute. La fondation a été créée par les collègues et la famille de Zubin afin de .

Notes et références 

Distinction en psychologie